ETL peut être le sigle de :

 Extract Transform Load, une technique informatique intergicielle ;
 Étudiants pour un Tibet libre, une association étudiante à but non lucratif militant en faveur de l'indépendance du Tibet ;
 Équilibre thermodynamique local, une notion de thermodynamique ;
 Economic trait locus, cf. locus ;
 École de traduction littéraire, fondée par le Centre national du livre, à Paris.